Morgan County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Morgan County (Alabama)
Morgan County (Colorado)
Morgan County (Georgia)
Morgan County (Illinois)
Morgan County (Indiana)
Morgan County (Kentucky)
Morgan County (Missouri)
Morgan County (Ohio)
Morgan County (Tennessee)
Morgan County (Utah)
Morgan County (West Virginia)